Лас Вентас има више значења:

 Лас Вентас (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Вентас (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Вентас (Сан Грегорио Азомпа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Вентас (Сан Херонимо Текуанипан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Вентас (Санта Исабел Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Вентас (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику